Oblast' di Saratov – oblast' della Russia
 Gubernija di Saratov – governatorato dell'Impero russo